Schiebung bezeichnet:
 Scherung (Mechanik): die Verformung eines Körpers durch eine Schubspannung 
 Betrug: ursprünglich die (nicht vereinbarte) Verschiebung von Termingeschäften, dann allgemeiner nicht einwandfreie Geschäfte

Siehe auch